GR-16 puede referirse a:

en Senderismo:
GR-16, o Sendero del Serrablo, ruta por el norte de la provincia de Huesca en España.

en Transporte:
Autovía GR-16 de la provincia de Granada, España.